

Geografia

Bielorussia
 Žuravli – nome russo del centro abitato di Žuraŭli

Crimea
 Žuravli – centro abitato della Crimea

Russia
 Žuravli – centro abitato del Territorio dell'Altaj
 Žuravli – centro abitato dell'Oblast' dell'Amur
 Žuravli – centro abitato dell'Oblast' di Kirov nell'Arbažskij rajon
 Žuravli – centro abitato dell'Oblast' di Kirov nell'Orlovskij rajon
 Žuravli – centro abitato dell'Oblast' di Kirov nello Svečinskij rajon
 Žuravli – centro abitato dell'Oblast' di Kirov nello Jaranskij rajon
 Žuravli – centro abitato dell'Oblast' di Kirov nello Šabalinskij rajon
 Žuravli – centro abitato dell'Oblast' di Kirov nel Sovetskij rajon (Oblast' di Kirov)
 Žuravli – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma
 Žuravli – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Distretto di Bor
 Žuravli – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nello Šachunskij rajon
 Žuravli – centro abitato dell'Oblast' di Penza
 Žuravli – centro abitato del Territorio di Perm' nel Permskij rajon
 Žuravli – centro abitato del Territorio di Perm' nel Suksunskij rajon
 Žuravli – centro abitato dell'Oblast' di Samara
 Žuravli – centro abitato dell'Oblast' di Saratov
 Žuravli – centro abitato dell'Oblast' di Sverdlovsk

Ucraina
 Žuravli – centro abitato dell'Ucraina

Altro
 Žuravli – canzone